O Campeonato Catarinense de Futebol da Segunda Divisão de 2003 foi a 18ª edição da Segundona do Catarinense. Contou com a participação de 12 equipes, sendo realizada entre os dias 10 de agosto e 14 de dezembro. O SERC Guarani sagrou-se o campeão e conquistou a vaga para a Série A1 de 2004.

Times Participantes

GRUPO:A
 Clube Atlético Catarinense(Ilhota)
 Clube Atlético Metropolitano(Blumenau)
 Blumenau Esporte Clube(Blumenau)
 Sociedade Desportiva e Recreativa União (Timbó)
 Sociedade Desportiva Camboriuense (Camboriú)
 Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Guarani(Palhoça)
GRUPO:B
 Atlético Clube Chapecó(Chapecó)
 Concórdia Atlético Clube (Concórdia)
 Clube Atlético Operário(Mafra)
 Clube Atlético Camponovense(Campos Novos)
 São Bento Futebol Clube (São Bento do Sul)
 Vera Cruz Esporte Clube(Bom Retiro)

Ver também 
 Campeonato Catarinense de Futebol
 Federação Catarinense de Futebol
 Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Guarani

2003
2003 em Santa Catarina